Кривенцов — фамилия; имеет женскую форму Кривенцова. Известные носители:
 Кривенцов, Валерий Сергеевич (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник. 
 Кривенцов, Михаил Кузьмич (1899—?) — советский военный деятель, полковник (1943).
 Кривенцов, Станислав Германович (род. 1973) — международный мастер по шахматам с 2002 года.